Laura Verlinden – attrice belga
 20798 Verlinden – asteroide della fascia principale